Зве́йниекциемс ():
 Звейниекциемс — посёлок в Саулкрастском крае Латвии.
 Звейниекциемс — остановочный пункт на железнодорожной линии Земитаны — Скулте, расположенный близ этого города.